Калчева може да се отнася за:
 Мариана Калчева (р. 1977), българска певица
 Славка Калчева (р. 1954), българска певица
 Христина Калчева (р. 1977), българска лекоатлетка
 Калчево (Болградски район), село в Украйна